Кастанея () — деревня в Греции, в области Аграфа. Расположено на высоте 816 м над уровнем моря на восточном берегу водохранилища Тавропос к северу от горы Итамос (1504 м). Относится к общине Кардица в периферийной единице Кардица в периферии Фессалия. Население 196 человек по переписи 2011 года.

До 1940 года называлось Кастанья ().

Сообщество Кастанея 
Сообщество Кастанья () создано в 1912 году (). В 1940 году переименовано в сообщество Кастанея. В сообщество входит три деревни. Население 294 человек по переписи 2011 года. Площадь 34,13 квадратных километров.

Население

Примечания 

Населённые пункты Греции
Кардица